Devils Thumb kan syfta på följande:
 Devils Thumb (Alaska/British Columbia), ett berg på gränsen mellan USA och Kanada
 Devils Thumb, Antarktis, en bergstopp i Antarktis
 Djævelens Tommelfinger, en klippformation på Grönland